

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bushnell – città della Contea di Brookings, Dakota del Sud
 Bushnell – capoluogo della Contea di Sumter, Florida
 Bushnell – città della Contea di McDonough, Illinois
 Bushnell – township della Contea di Montcalm, Michigan 
 Bushnell – villaggio della Contea di Kimball, Nebraska

Persone 
 Bertram Bushnell – canottiere britannico
 Candace Bushnell – scrittrice statunitense
 David Bushnell – inventore statunitense
 Edward Bushnell – mezzofondista statunitense
 Nolan Bushnell – ingegnere e imprenditore statunitense